Frauen machen Standort (auch: Standort-Preis oder Stadt-Hannover-Preis) ist eine von der niedersächsischen Landeshauptstadt jährlich zu vergebene Auszeichnung für Frauen in Führungspositionen sowie „für Frauen in Hannover, die einen wertvollen Beitrag für die hannoversche Wirtschaft leisten“. Die zu vergebende Ehrung, die durch eine Jury ermittelt wird, ist mit einem Preisgeld von 10000 Euro verbunden.

Geschichte 
Die Auszeichnung wurde erstmals im Jahr 2002 vergeben.

Am 17. November 2014 wurde „die Filmemacherin, Drehbuchautorin, Fotografin und Regisseurin Franziska Stünkel“, die sich unter anderem für eine Frauenquote bei der Besetzung von Regiearbeiten und generell für die Stärkung von Unternehmerinnen engagiert, während des „Wirtschaftsempfangs“ vor rund 700 Gästen aus dem Bereich Wirtschaft im Hannover Congress Centrum geehrt. Zu den Rednern gehörte neben Oberbürgermeister Stefan Schostok, der die Lebensqualität Hannovers hervorhob, auch Ulrike Brouzi, Vorstandsmitglied im Bereich für Finanzen für die Nord/LB, die „auf die Verbindung von Hannovers historischem Wissenschafts-, Wirtschafts- und Kulturpotential mit dem aktuell geglückten Strukturwandel zur Moderne“ hinwies.

Bisherige Preisträger 
 2002: Trittfest, Orthopädietechnik
 2003: Entenhof Südstadt, Autowerkstatt
 2004: Solvay Deutschland GmbH, LipoNova GmbH und Werbetrommel + Putzmunter
 2005: windwärts, Windenergie- und Photovoltaikprojekte; Zanzarelli, Italienische Feinkost; Konzertdirektion Schmid
 2006: Reker & Schlingmann, Papierrollenfabrik GmbH
 2007: Gisma Business School
 2008: Interkultureller Sozialdienst
 2009: Möbelpolsterei Jäger
 2010: Dorothee Lehnen, Textildesign Lehnen-Martins & Martins GbR
 2011: Stefanie Eichel, Geschäftsführerin der Sport- & Eventagentur eichels: Event
 2012: Astrid Ries, Hut up
 2013: Claudia Rinke, Franz Schloms Nachfolger Möbelspedition GmbH
 2014: Franziska Stünkel
 2015: Andrea Thronicke-Stwerka, Kosmetikpraxis
 2016: Monika Probst, DRIVE GmbH & Co. KG
 2017: Michaela Schupp, Online-Shop Chocolats-de-Luxe
 2018: Ruth Scharwies, Bio-Handwerksbäckerei Backwerk
 2019: Irina Kresic und Tatjana Sabljo, Keferstein Sabljo Architekten BDA

Medienecho (Auswahl) 
 Claudia Brebach: Standortpreis für Filmemacherin Stünkel / Stadt ehrt die 41-jährige gestern auf Wirtschaftsempfang, in: Neue Presse vom 18. November 2014, S. 5

Weblinks 
 Rainer Appelt (Ltg.), Peter Garvens, Heidi Krumland, Claudia Czech, Matthias Holz (Red.):  auf der Seite hannover.de
 Stadt-Hannover-Preis auf dem Portal der Region und der Stadt Hannover

Einzelnachweise 

Regionale Auszeichnung
Wirtschaftspreis (Deutschland)
Frauenförderpreis
Wirtschaft (Hannover)
Auszeichnung (Hannover)
Erstverleihung 2002